Carl Wentzel ist der Name folgender Personen

* Carl Wentzel (Agrarunternehmer) (1876–1944), deutscher Agrarunternehmer
 Carl Wentzel (Segler) (1895–1952), deutscher Segler

Siehe auch:
 Karl Wenzel
 Carl Wenzel